Distretto di Chancay – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di Chancay – distretto del Perù nella regione di Lima